Васи́лий Литви́нов:
 Литвинов, Василий Васильевич — краевед, библиограф, главный хранитель Воронежского губернского музея.
 Литвинов, Василий Дмитриевич (род. 1941) — заслуженный тренер СССР (акробатика).
 Литвинов, Василий Илларионович (1911—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Литвинов, Василий Матвеевич (1925—2012) — советский и российский литературовед